Een verkeersweg:
 N827 (België)
 N827 (Frankrijk)
 N827 (Nederland), zie Provinciale weg 827

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing